Збірна України з футболу в 2021 році провела 18 матчів, з них 5 матчів в рамках Євро 2020, 8 матчів у відборі на Чемпіонат світу з футболу 2022 та 5 товариських зустрічей.

Матчі

Франція 1:1 Україна

Україна 1:1 Фінляндія

Україна 1:1 Казахстан

Україна 1:1 Бахрейн

Україна 1:0 Північна Ірландія

Україна 4:0 Кіпр

Нідерланди 3:2 Україна

Україна 2:1 Північна Македонія

Україна 0:1 Австрія 
Див. також: Футбольний матч Україна — Австрія (2021)

Швеція 1:2 Україна

Україна 0:4 Англія

Казахстан 2:2 Україна

Україна 1:1 Франція

Чехія 1:1 Україна

Фінляндія 1:2 Україна

Україна 1:1 Боснія і Герцеговина

Україна 1:1 Болгарія

Боснія і Герцеговина 0:2 Україна

Підсумкова таблиця відбору на КЧС-2022

Група C на Євро-2020

Склад команди 
 Статистику подано станом на 17 листопада 2021 року (в дужках наведена загальна статистика ігор і забитих голів)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Фотогалерея

Франція 1:1 Україна — 24 березня

Позначки

Примітки

Джерела 
 2021: підсумки року для національної збірної України 

2021
2021 у футболі
2021 в українському спорті